Die Saison 2009/10 war die 14. Saison der 2. Bundesliga im Hallenhockey der Herren.

Abschlusstabelle 
Legende:

Aufstieg 
Aus der Regionalliga stiegen auf: DHC Hannover (Nord), Mariendorfer HC (Ost), TSV Mannheim (Süd), Kahlenberger HTC (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 09/10

2009
Hockey 2009
Hockey 2010